Ashleigh Barty vann sin första Grand Slam-singeltitel efter att ha besegrat Markéta Vondroušová med 6–1, 6–3 i finalen.						
Barty blev den förste spelaren från Australien att vinna en singeltitel vid Franska öppna sedan Margaret Court vann 1973 samt den förste spelaren från Australien att vinna en Grand Slam-singeltitel sedan Sam Stosur vann US Open 2011. Vondroušová var den första tonåringen att nå en final i damsingel vid Franska öppna sedan Ana Ivanović gjorde det 2007 samt den första tonåringen att nå en damsingelfinal i en Grand Slam-turnering sedan Caroline Wozniacki gjorde det vid US Open 2009.

Simona Halep var regerande mästare men förlorade mot Amanda Anisimova i kvartsfinalen. Anisimova var den första spelaren född på 2000-talet att nå både kvartsfinal och semifinal vid en Grand Slam-turnering.

Seedning 

  Naomi Osaka (Tredje omgången)
  Karolína Plíšková (Tredje omgången)
  Simona Halep (Kvartsfinal)
  Kiki Bertens (Andra omgången, drog sig ur)
  Angelique Kerber (Första omgången)
  Petra Kvitová (Drog sig ur)
  Sloane Stephens (Kvartsfinal)
  Ashleigh Barty (Mästare)
  Elina Svitolina (Tredje omgången)
  Serena Williams (Tredje omgången)
  Aryna Sabalenka (Andra omgången)
  Anastasija Sevastova (Fjärde omgången)
  Caroline Wozniacki (Första omgången)
  Madison Keys (Kvartsfinal)
  Belinda Bencic (Tredje omgången)
  Wang Qiang (Andra omgången)
  Anett Kontaveit (Första omgången)
  Julia Görges (Första omgången)
  Garbiñe Muguruza (Fjärde omgången)
  Elise Mertens (Tredje omgången)
  Darja Kasatkina (Andra omgången)
  Bianca Andreescu (Andra omgången, drog sig ur)
  Donna Vekić (Fjärde omgången)
  Caroline Garcia (Andra omgången)
  Hsieh Su-wei (Andra omgången)
  Johanna Konta (Semifinal)
  Lesia Tsurenko (Tredje omgången)
  Carla Suárez Navarro (Tredje omgången)
  Maria Sakkari (Andra omgången)
  Mihaela Buzărnescu (Första omgången)
  Petra Martić (Kvartsfinal)
  Aljaksandra Sasnovitj (Första omgången)

Kvalturnering

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser
 Lottning

Noter

Franska öppna 2019
Franska öppna 2019 – Damsingel